

Севен-Спрінгс — місто, штат Північна Кароліна
 Севен-Спрінгс — місто, штат Пенсільванія